Ник Олей (; родился 1 августа 1995 года, Харлем) — нидерландский футболист, вратарь клуба «Спарта».

Клубная карьера 
Ник Олей воспитанник клуба ХФК из Харлема. В июне 2011 года он перешёл в юношескую команду АЗ, а летом следующего года подписал с командой контракт до 2015 года. В 2014 году Олей был включён в заявку на сезон как четвёртый резервный вратарь, а в марте 2015 года клуб продлил с ним контракт ещё на два сезона.

В сезоне 2016/17 Ник стал выступать за резервный состав клуба во втором дивизионе Нидерландов. За основной состав АЗ он впервые сыграл 14 декабря 2016 года в матче Кубка Нидерландов против клуба АСВХ. В июне 2018 года был отдан в аренду в клуб ТОП Осс.

В июне 2022 года подписал четырёхлетний контракт с клубом «Спарта».

Международная карьера 
В сентябре 2011 года Олей был впервые вызван в юношескую сборную Нидерландов до 17 лет. Дебют Ника в сборной состоялся 4 февраля 2012 года на товарищеском турнире в Португалии против сверстников из Англии.

В 2012 году Олей выиграл юношеский чемпионат Европы в Словении. На турнире он сыграл в пяти матчах, пропустил два гола и трижды отыграл на ноль. В финальном матче его команда в серии пенальти обыграла сборную Германии, а по итогам чемпионата Ник был включён в символическую сборную. В том году он сыграл 11 матчей за команду до 17 лет, а в сентябре впервые сыграл за сборную до 18 лет.

Достижения 
 Нидерланды (до 17)
  Юношеский чемпионат Европы — 2012

Примечания 

Футболисты Нидерландов
Игроки ФК АЗ
Игроки ФК «Йонг АЗ»
Игроки ФК ТОП Осс
Игроки ФК НАК Бреда
Чемпионы Европы по футболу среди игроков до 17 лет